Antoni Piotrowski (1782–1851) – dowódca piechoty Legionu Polskiego na Węgrzech w 1849
 Antoni Piotrowski (zm. 1833) – polski architekt
 Antoni Adam Piotrowski (1853–1924) – polski malarz i ilustrator
 Antoni Piotrowski (1865–1928) – polski fotograf
 Antoni Piotrowski (1877–1957) – polski polityk ludowy, poseł na Sejm 1919–1922
 Antoni Piotrowski (1910–1988) – polski ksiądz, kapelan 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK